Název Vokounka může znamenat:
 Vokounka (jeskyně) – jeskyně v Moravském krasu
 Vokounka (lom) – dosud činný lom v Praze poblíž Řeporyj